Cantonul Wissembourg este un canton din arondismentul Wissembourg, departamentul Bas-Rhin, regiunea Alsacia, Franța.

Comune 

|-
|Cleebourg|| align="right" | 636 || align="right" | 67160  || align="right" | 67074
|-  
|Climbach|| align="right" | 513 || align="right" | 67510  || align="right" | 67075
|-
|Lembach || align="right" | 1 689 || align="right" | 67510  || align="right" | 67263
|-
|Niedersteinbach|| align="right" | 155 || align="right" | 67510  || align="right" | 67334
|-
|Oberhoffen-lès-Wissembourg|| align="right" | 279  || align="right" | 67160  || align="right" | 67344
|-
|Obersteinbach|| align="right" | 184 || align="right" | 67510  || align="right" | 67353
|-
|Riedseltz|| align="right" | 1 312 || align="right" | 67160  || align="right" | 67400
|-
|Rott|| align="right" | 414 || align="right" | 67160  || align="right" | 67416
|-
|Schleithal|| align="right" |1 395  || align="right" | 67160  || align="right" | 67450
|-
|Seebach|| align="right" | 1 672 || align="right" | 67160  || align="right" | 67351
|-
|Steinseltz|| align="right" | 598 || align="right" | 67160  || align="right" | 67479
|-
|Wingen|| align="right" | 470 || align="right" | 67510  || align="right" | 67537
|-
|Wissembourg|| align="right" | 8 170 || align="right" | 67160  || align="right" | 67544
|}
 
 

Cantoane în Bas-Rhin